Příjmení Zbončák nosí více významných osobností:

 Dušan Zbončák (1947–2017) – slovenský fotbalista, záložník
 Martin Zbončák (* 1975) – český fotbalový obránce nebo záložník
 Peter Zbončák (* 1949) – slovenský fotbalista, útočník